Frumento – nome volgare di Triticum
 Frumento duro – varietà di frumento
 Frumento tenero – varietà di frumento
 Frumento – dipinti di Piero Giunni
 Ángel Frumento – calciatore argentino